

Formule

Zone Afrique

Premier tour
Les équipes sont réparties en plusieurs zones suivant leur position géographique. Ces zones sont ensuite redécoupées en groupes pour ce premier tour régional.

Groupe A 

|}

|}

Groupe B 

|}

|}

Groupe D 

|}

|}

Groupe E 

|}

|}

Groupe F 

|}

|}

Groupe H 

|}

|}

Groupe I 

|}

|}

Groupe J 

|}

|}

Groupe K 

|}

|}

Groupe L 

|}

|}

Deuxième tour
Les groupes du  tour sont constitués avec les équipes qualifiées lors du . Chaque groupe correspond à une zone régionale. Les 3 meilleures équipes au classement mondiales (Égypte, Tunisie et Cameroun) sont qualifiées d'office pour le tour final. Pour les zones 1 et 7, seul le  de chaque groupe sera qualifié pour le tour final et les pour les zones 3,4, 5 et 6 les deux  seront qualifiés pour le tour final. Les 2 équipes de la zone 2 qualifiées pour le tour suivant sont déjà connues : Cap-Vert et Sénégal.

Groupe M 

|}

|}

Groupe O 

|}

|}

Groupe P 

|}

|}

Groupe Q 

|}

|}

Groupe R 

|}

|}

Groupe S 

|}

|}

Troisième tour
Les groupes du  sont constitués avec les équipes qualifiées lors du  tour. La première équipe de chaque groupe sera qualifiée pour le championnat du monde.

Groupe T 

|}

|}

Groupe U 

|}

|}

Groupe V 

|}

|}

Équipes qualifiées

Zone Asie
Pour les 2 premiers tours, les poules sont organisées de façon géographique.

Premier tour

Ouest 1 

|}

|}

Ouest 2 

|}

|}

Ouest 3 

|}

|}

Deuxième tour

Centre 1 

|}

|}

Centre 2 

|}

|}

Est 

|}

|}

Sud Ouest 

|}

|}

Ouest 4 

|}

|}

Ouest 5 

|}

|}

Troisième tour
Pour ce , les poules sont établies suivant le classement FIVB au . Le classement est entre parenthèses dans le tableau ci-dessous.

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Poule C 

|}

|}

Poule D 

|}

|}

Équipes qualifiées

Zone NORCECA

Premier tour

Groupe A 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe B 

|}

|}

Phase finale

Groupe C 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe D 

|}

|}

Groupe E 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe F 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe G 

|}

|}

Groupe H 

|}

|}

Deuxième tour

Groupe I 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe J 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe K 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe L 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe M 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe N 

|}

|}

Finales 

|}

Troisième tour

Groupe O 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe P 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe Q 

|}

|}

Finales 

|}

Groupe R 

|}

|}

Finales 

|}

Playoffs
Les playoffs réunissent les équipes classées  des groupes O, P, Q et R du tour précédent. L'équipe vainqueur de ce tournoi à 4 obtiendra la dernière place disponible pour le  Championnat du monde 2014.

Matchs 

|}

|}

Finales 

|}

Équipes qualifiées
  (Vainqueur groupe O)
  (Vainqueur groupe P)
  (Vainqueur groupe Q)
  (Vainqueur groupe R)
  (Vainqueur playoffs)

Zone Amérique du Sud
Les équipes du Brésil et de l'Argentine sont qualifiées directement grâce à leur résultat au Championnat d'Amérique du Sud 2013. Un tournoi de qualification entre les 3 autres équipes (ainsi que le Venezuela) ayant participé au Championnat d'Amérique du Sud 2013 aura lieu pour déterminer quelle équipe validera le dernier ticket pour le championnat du monde.

Tournoi de qualification

|}

|}

Équipes qualifiées

Zone Europe

Premier tour

Groupe A 

|}

|}

Groupe B 

|}

|}

Groupe C 

|}

|}

Groupe D 

|}

|}

Groupe E 

|}

|}

Groupe F 

|}

|}

Groupe G 

|}

|}

Deuxième tour

|}

|}

Troisième tour
Les équipes qualifiées pour le  sont les équipes classées  des poules A à G, les trois  de la poule H ainsi que les équipes ayant participé au Championnat d'Europe 2013 excepté les 2 équipes finalistes  (Russie et Italie) qualifiées automatiquement et celles ayant déjà été éliminées lors des précédents tours de qualification (il n'y a que l'équipe du Danemark dans ce cas).

Groupe I 

|}

|}

Groupe J 

|}

|}

Groupe K 

|}

|}

Groupe L 

|}

|}

Groupe M 

|}

|}

Équipes classées secondes 

|}

Équipes qualifiées
 (pays organisateur)
 (vainqueur Championnat d'Europe 2013)
 (finaliste Championnat d'Europe 2013)
 (vainqueur Groupe I)
 (vainqueur Groupe J)
 (vainqueur Groupe K)
 (vainqueur Groupe L)
 (vainqueur Groupe M)
 (meilleur second)

Liens externes
 Page des compétitions sur le site de la FIVB
 Qualifications sur le site de la NORCECA
 Qualifications sur le site de la CEV

2014 qualifications
Volley-ball masculin qualifications
Volley-ball masculin qualifications 2014
Monde masculin qualifications 2014
Volley-ball en 2014